De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1887-1888 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode tussen de verkiezingen van 1887 en de verkiezingen van 1888. De zittingsperiode ging in op 19 september 1887 en liep af op 26 maart 1888.

Er waren toen 39 Eerste Kamerleden, verkozen door de Provinciale Staten van de 11 provincies die Nederland toen telde. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van negen jaar, om de drie jaar werd een derde van de Eerste Kamer hernieuwd.

Gekozen bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1887

Liberalen (26 zetels) 
Albert Jan Blijdenstein
Adolph Blussé
Doede Doedes Breuning
Jacobus van der Breggen Azn.
Hendrikus Albertus Diederik Coenen
Cornelis Donker Tzn.
Frans Julius Johan van Eysinga
Isaäc Dignus Fransen van de Putte
Maurits Herman Insinger
Jacob Moolenburgh
Hendrik Muller Szn.
Albertus van Naamen van Eemnes
Joan Röell
Berend van Roijen
Cornelis Jacobus Sickesz
Willem de Sitter
Charles Theodorus Stork
Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen
Johannes Tak van Poortvliet
Jacob Thooft
Gijsbert van Tienhoven
Sjoerd Vening Meinesz
Theodorus Petrus Viruly
Joost van Vollenhoven
Godert Willem de Vos van Steenwijk
Abraham Carel Wertheim

Katholieken (9 zetels) 
Jacobus Gerardus de Bruijn
Johannes Hengst
Léon Magnée
Leo van Nispen tot Sevenaer
Willem Hubert Pijls
Hubert Gérard Louis Regout
Johannes Theodorus Smits van Oyen
Petrus Johannes Antonius Smitz
Johannes Baptista Arnoldus Josephus Maria Verheyen

Conservatieven (2 zetels) 
Willem Constantijn van Pallandt van Waardenburg
Willem Anne Assueer Jacob Schimmelpenninck van der Oye

Gematigde liberalen (1 zetel) 
Dirk van Akerlaken

Antirevolutionairen (1 zetel) 
Pieter Jacob Elout van Soeterwoude

Bijzonderheden 
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1887 waren alle 39 leden aftredend. 36 leden werden herkozen.
 Door Provinciale Staten van Gelderland werd Willem Constantijn van Pallandt van Waardenburg (conservatieven) gekozen die de aftredende afgevaardigde Frederik Jacob Willem van Pallandt van Keppel (conservatief-liberalen) versloeg.
 Door Provinciale Staten van Utrecht werd Leo van Nispen tot Sevenaer (katholieken) gekozen die de aftredende afgevaardigde Joan Huydecoper van Maarsseveen (gematigde liberalen) versloeg.
 Door Provinciale Staten van Noord-Holland werd in eerste instantie Jan Willem Hendrik Rutgers van Rozenburg (vrije liberalen) gekozen die de aftredende afgevaardigde Menso Johannes Pijnappel (conservatief-liberalen) versloeg. Rutgers van Rozenburg besloot staande de vergadering zijn benoeming niet te aanvaarden. In een tweede stemming werd Pijnappel gekozen, die eveneens zijn benoeming niet aanvaardde. In een derde stemming werd Cornelis Donker Tzn. (liberalen) gekozen.

Tussentijdse mutaties

1887 
 5 december: Pieter Jacob Elout van Soeterwoude (antirevolutionairen) vertrok uit de Eerste Kamer. Provinciale Staten van Utrecht kozen Robert Melvil van Lynden als zijn opvolger; hij werd op 28 december geïnstalleerd.

1887-1888
Nederlandse politiek in 1887
Nederlandse politiek in 1888